Nemanthus är ett släkte av koralldjur. Nemanthus ingår i familjen Nemanthidae. 

Nemanthus är enda släktet i familjen Nemanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsanemoner
Nemanthus